Узинко́ль () — село у складі району імені Габіта Мусрепова Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Червонного сільського округу.

Населення — 155 осіб (2009; 291 у 1999, 359 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 35 %
 казахи — 31 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти району імені Габіта Мусрепова
Села Північноказахстанської області